Рома́нс (от ) может означать:

 Романс в музыке — 1) в Испании конца XV и XVI в. — строфическая песня на стихи повествовательного (эпического, лирико-драматического содержания; 2) во Франции, Германии, Италии, России второй половины XVIII — XIX вв. — небольшое вокальное сочинение на стихи лирического (комического, пасторального, сентиментального и др.) характера, обычно  для одного голоса с инструментальным сопровождением;
 Романс в испанской литературе XV—XVI вв. — стихотворение повествовательного (эпического или лирико-драматического) содержания. Сборники таких романсов известны как романсеро.
 «Романс» — рассказ, написанный советским рок-музыкантом Виктором Цоем в 1987 году.

См. также 

 «Романс в миноре» — немецкий фильм 1943 года режиссёра Хельмута Койтнера.
 «Романсы» — студийный альбом Татьяны Булановой (2010).
 Romance